Страна басков — может означать:

 Страна Басков — историческая область на севере Испании и юге Франции.
 Страна Басков — автономное сообщество в Испании.
 Французская Страна Басков — французская часть исторической области Страна басков.

См. также 
 Баскония (значения)
 Страна Басков в доисторическую эпоху